Emma Peak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Osua Emma, bergstopp, Papua,

USA 

 Emma Peak (berg i USA, Nevada), Storey County, 
 Emma Peak (berg i USA, Montana), Sanders County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar